Zwycięzcy konkursów Pucharu Świata w skokach narciarskich – zestawienie zawodników i drużyn, które przynajmniej raz odniosły zwycięstwo w konkursach indywidualnych bądź drużynowych Pucharu Świata w skokach narciarskich mężczyzn.

Puchar Świata w skokach narciarskich organizowany jest corocznie przez Międzynarodową Federację Narciarską, w miesiącach pomiędzy listopadem a marcem. Zawody rozgrywane są głównie w Europie, poza nią przynajmniej raz odbyły się one w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii, Korei Południowej i Kazachstanie. 

Pierwszy cykl zorganizowano w sezonie 1979/1980, od sezonu 1991/1992 poza rywalizacją indywidualną przeprowadzane są również zaliczane do Pucharu Narodów zawody drużynowe, w których udział biorą zespoły składające się z czterech zawodników. Niektóre z konkursów zaliczane były również do innych klasyfikacji turniejowych, przede wszystkim do Turnieju Czterech Skoczni, Tygodnia Lotów Narciarskich, Turnieju Nordyckiego, Turnieju Czeskiego, Turnieju Szwajcarskiego, Raw Air, Willingen Five czy Planica 7. Zawody organizowane w Lahti od początku są częścią igrzysk narciarskich, a rozgrywane w Szwecji – szwedzkich igrzysk narciarskich. Parokrotnie zawodami Pucharu Świata były konkursy igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym oraz mistrzostw świata w lotach narciarskich.

Najwięcej zwycięstw w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata odnieśli Matti Nykänen i Adam Małysz, którzy czterokrotnie triumfowali w cyklu. Osiemnastokrotnie w klasyfikacji Pucharu Narodów triumfowała reprezentacja Austrii. 

W pojedynczych konkursach Pucharu Świata najwięcej zwycięstw odniósł Gregor Schlierenzauer, który 53 razy wygrał zawody. W klasyfikacji wszech czasów drugie miejsce zajmuje Matti Nykänen z 46 zwycięstwami, a trzecie – Adam Małysz i Kamil Stoch z 39 zwycięstwami. W zawodach drużynowych najbardziej utytułowanym zespołem jest Austria (37 zwycięstw), kolejne miejsca w klasyfikacji wszech czasów zajmują reprezentacje Norwegii (30 wygranych) i Niemiec (17 wygranych). Rozgrywane są również zawody drużyn mieszanych, w których biorą udział zespoły złożone z dwóch skoczków i dwóch skoczkiń. Triumfowali w nich trzykrotnie reprezentanci Norwegii, dwukrotnie Słowenii, natomiast raz reprezentanci Austrii i Japonii. Najbardziej utytułowanymi zawodnikami w konkursach drużynowych są: Gregor Schlierenzauer (17 zwycięstw), Thomas Morgenstern (16) i Andreas Kofler (15).

Konkursy indywidualne

Zwycięzcy chronologicznie

1979/1980

1980/1981

1981/1982

1982/1983

1983/1984

1984/1985

1985/1986

1986/1987

1987/1988

1988/1989

1989/1990

1990/1991

1991/1992

1992/1993

1993/1994

1994/1995

1995/1996

1996/1997

1997/1998

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

2022/2023

Klasyfikacje zawodników

Klasyfikacja wszech czasów 

W tabeli podano dziesięciu zawodników z największą liczbą zwycięstw w indywidualnych konkursach Pucharu Świata w skokach narciarskich.

Klasyfikacja według sezonów 
W tabeli przedstawiono zawodników z największą liczbą zwycięstw w indywidualnych konkursach Pucharu Świata w poszczególnych sezonach.

Konkursy drużynowe

Zwycięzcy chronologicznie

1991/1992

1992/1993

1993/1994

1994/1995

1995/1996

1996/1997

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

2022/2023

Klasyfikacje drużyn

Klasyfikacja wszech czasów 
W tabeli podano reprezentacje według liczby zwycięstw w drużynowych konkursach Pucharu Świata w skokach narciarskich. Do statystyk wliczono także konkursy drużyn mieszanych oraz konkursy duetów.

Klasyfikacja według sezonów 
W tabeli przedstawiono reprezentacje z największą liczbą zwycięstw w drużynowych konkursach Pucharu Świata w poszczególnych sezonach.

Klasyfikacja zawodników 
W tabeli podano dziesięciu zawodników z największą liczbą zwycięstw w drużynowych konkursach Pucharu Świata w skokach narciarskich.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Puchar Świata w skokach narciarskich